Назарено Етла има више значења:

 Општина Назарено Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Назарено Етла (Назарено Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику